Weihersdorf ist der Ortsname von

 Weihersdorf (Mühlhausen), Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Weihersdorf (Nandlstadt), Ortsteil des Marktes Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Weyersdorf